Woolsthorpe é o nome de várias localidades:
Woolsthorpe-by-Belvoir, uma aldeia do condado de Lincolnshire, perto da fronteira com o Leicestershire,
Woolsthorpe-by-Colsterworth, também no Lincolnshire, a localidade onde nasceu Isaac Newton, e
Woolsthorpe, uma cidade no estado de Victoria, na Austrália.

Desambiguação